Iglesia Universal puede referirse a:
El concepto genérico de «iglesia», por oposición al de iglesia particular;
Iglesia católica (la traducción literal del griego es «universal»);
Iglesia Universal del Reino de Dios (movimiento religioso fundado en Brasil en 1977).